Паса́ж ( – преминаване, преход, проход) може да се отнася за:
 пасаж – логически свързана част от текст (абзац)
 пасаж – бързи тонове в музикално произведение
 пасаж – вид ход в конната езда
 пасаж – група риби, които се придвижват заедно
 пасаж – покрита галерия, редица с магазини:
 „Пасаж“ – пасаж в Санкт Петербург, Русия
 „Пасаж“ – пасаж и хотел в Одеса, Украйна
 Пасаж (астрономия) – астрономическо явление
 Пасаж на Венера